Splitting (englisch für „teilen, spalten“) steht für:

 Splitting-Verfahren in der Mathematik
 Splitting, Aufteilen von Zellen aus einer Zellkultur, siehe Konfluenz (Zellkultur)
 Splitting, sprachlich die explizite Nennung beider Geschlechter, siehe Geschlechtergerechte Sprache #Beidnennung
 Ehegattensplitting, Steuerrecht

Siehe auch:
 Splittingverfahren (Einkommensteuer)
 Familiensplitting (Einkommen)
 Gnadensplitting (deutscher Einkommensteuertarif)
 Witwensplitting (deutscher Einkommensteuertarif)
 erweitertes Splitting (Versorgungsausgleich)
 Quasisplitting (Versorgungsausgleich)
 Realsplitting (Unterhaltsleistung)
 Steuersplitting (Begriffsklärung)
 Stimmensplitting (Zweistimmenwahlrecht)

 Split-Training (Kraftsport)
 Splitter (Begriffsklärung)
 Spaltung (Begriffsklärung)